Земляное — название населённых пунктов:

Россия 
 Земляное — посёлок в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Земляное — железнодорожная станция  (тип населенного пункта) в Инжавинском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 г.

Украина 
 Земляное — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Земляное — село в Краснопольском районе Сумской области.